Le mot gâchette a différentes significations :
 La gâchette servant à déclencher le tir d'une arme à feu.
 La gâchette d'un thyristor servant a le rendre conducteur.
 La gâchette d'une manette de jeu vidéo servant à toute action défini par le logiciel.